Вале́ева (; ) — женская форма башкирской и татарской фамилии .

 Известные носительницы 
 Валеева, Бану Нургалеевна (1914—2003) — башкирская советская оперная певица, народная артистка РСФСР.
 Валеева, Дина Каримовна (род. 1936) — советский и российский искусствовед.
 Валеева, Зиля Рахимьяновна (род. 1952) — министр по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Республики Татарстан.
 Валеева, Зухра Сибгатовна (род. 1947) — советский и российский строитель.
 Валеева, Лилия Ревгатовна (род. 1988) — российская самбистка.
 Валеева, Наталья Рифатовна (род. 1969) — итальянская спортсменка (стрельба из лука).
 Валеева, Фина Мансуровна (род. 1974) — актриса, народная артистка Республики Башкортостан.
 Валеева, Юлия Фирдаусовна (род. 1991) — российская шашистка, мастер ФМЖД среди женщин. Двойная фамилия 
 Валеева-Сулейманова, Гузель Фуадовна (род. 1952) — советский и российский учёный.

 См. также